

Geografia

Stati Uniti d'America 
 Media – villaggio della Contea di Henderson, Illinois
 Media – borough della Contea di Delaware, Pennsylvania

Linguistica 
 Media – consonante occlusiva sonora in linguistica storica indoeuropea

Musica 
 Media – palo
 Media – album dei The Faint del 1998

Statistica 
 Media – funzione della matematica statistica
 Media – funzione della teoria della probabilità

Storia 
 Media – regione storica corrispondente all'attuale Iran nordoccidentale
 Media – antica satrapia persiana

Altro 
 Media – supporto di memorizzazione per dati 
 Media – mezzi di comunicazione di massa
 Scuola media – scuola secondaria di primo grado

Pagine correlate 
Medium

Altri progetti